Бирлик () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Оразакского сельского округа. Код КАТО — 116649200.

География 
Село расположено на правом берегу реки Нура, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — села Акмол, в 9 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Оразак.

Абсолютная высота — 343 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Отаутускен — на юге, село Оразак — на западе.

Восточнее села проходит автодорога областного значения — КС-5 «Кабанбай батыра — Жангызкудук — Оразак».

Население 
В 1989 году население села составляло 252 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 337 человек (171 мужчина и 166 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 301 человек (162 мужчины и 139 женщин).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Орталык
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Переименованные населённые пункты Казахстана